Chinese Volleyball League 2003-2004 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2003-2004 – torneo di pallavolo maschile